Porchia –  un ex comune italiano della provincia di Ascoli Piceno
 Antonio Porchia –  scrittore e aforista italiano ma argentino di adozione
 Sandro Porchia –  calciatore italiano naturalizzato tedesco